Lamposaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamposaaret (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Lamposaaret (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Lamposaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,65, long 27,67), 
 Lamposaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Lamposaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Lamposaaret (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Lamposaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Lamposaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar